Di Donato – cognome italiano

Persone
 Daniele Di Donato (1977) – calciatore italiano
 Giulio Di Donato (1947) – politico italiano
 Pietro Di Donato (1911-1992) – scrittore italiano e statunitense

Pagine correlate
 De Donato (disambigua)